

Događaji 
Dalmati se odvajaju od ilirske države za vrijeme Gencija

Rođenja

Smrti